Фо́нда () — прізвище з італійськими коренями, можливо має топонімічне походження від слова , що означає «низ».

Відомі носії: Відомі носії:
 Бріджит Фонда (; 1967) — американська кіноакторка, донька Пітера Фонди.
 Генрі Фонда (; 1905—1982) — американський актор, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.
 Джейн Фонда (; 1937) — американська акторка, модель, письменниця, продюсер, громадська активістка й філантроп, дочка актора Генрі Фонди.
 Ольга Фонда (; 1982) — американська акторка та фотомодель російського походження.
 Пітер Фонда (; 1940—2019) — американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, син актора Генрі Фонди, брат Джейн Фонда та батько Бріджит Фонда.
 Хуан Карлос Фонда (; 1919—?) — аргентинський футболіст, захисник.

Примітки